L'État américain de l'Utah compte  en 2016.

Création et statut 

Pour devenir une municipalité, une localité doit compter au moins . Les municipalités de l'Utah sont divisées en six classes, selon l'importance de leur population :
 les cities de  à partir de  ;
 les cities de  de  à  ;
 les cities de  de  à  ;
 les cities de  de  à  ;
 les cities de  de  à  ;
 les towns en dessous de .

La municipalité peut être régie par quatre formes de gouvernement :
 le , où le maire (élu directement par la population) détient le pouvoir exécutif tandis que le conseil municipal (de cinq ou sept membres) détient le pouvoir législatif ;
 le , où le maire est élu par le conseil municipal (de cinq ou six membres) en son sein ;
 le , où un gérant municipal () administre la collectivité aux côtés du conseil, qui peut le nommer et le révoquer (cette forme de gouvernement a été supprimée en 2008 et ne s'applique plus qu'aux municipalités qui l'avaient adoptée avant cette date) ;
 le , où les modalités de fonctionnement ne sont pas régies par la loi de l'Utah mais par une charte municipale adoptée par référendum.

Liste des municipalités de l'Utah

Notes et références 

Utah
Municipalites